Viali di Circonvallazione si può riferire a :
 Viali di Circonvallazione (Bologna)
 Viali di Circonvallazione (Firenze)
 Circonvallazioni di Milano